Pierre Pasquier peut désigner :
 Pierre Pasquier (1731-1806), peintre et académicien français ;
 Pierre Pasquier (1877-1934), gouverneur général de l'Indochine française  ;
 Pierre Pasquier (1902-1986), altiste français, frère de Jean et Étienne Pasquier ;
 Pierre Pasquier (1935-), fondateur et président du groupe informatique Sopra.